River Greta ist der Name von drei Flüssen in England:

 River Greta (River Derwent), ein Zufluss des River Derwent
 River Greta (Tees), ein Zufluss des Flusses Tees
 River Greta (Lune), ein Zufluss des River Lune in Lancashire